L'archipel de Kozakura est une région imaginaire du décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il fait partie de Kara-Tur, un des continents d'Abeir-Toril.

Cette région est largement inspirée du Japon, en particulier de l'époque de Kamakura (du XIIe au XIVe siècles), tant au niveau de son histoire que de sa géographie, de son système politique, ou des coutumes de ses habitants.

A

Akiyama Todo

Parce que la plupart du minerai de Kozakura est à Mikedono, le kokushu (gouverneur provincial) de l’île, Akiyama Todo, possède plus de pouvoir que la plupart des gouverneurs.
Il est corrompu et détourne secrètement l'argent des fonderies. Todo a des liens avec les wako qui rôdent habituellement dans les eaux au sud-ouest de Shinkoku, et qui aimeraient voler l'argent du gouvernement.

Ashigi Desugaki

samouraï 

Ashigi Desugaki a le poste de gouverneur provincial à Chimotoge, au centre de la province Fukudo et est plus expérimenté dans le gouvernement que dans les arts de guerre. Le Château Chimo se trouve sur les terres de l'état et a été construit avec l'argent impérial. Le gouverneur provincial a le contrôle nominal de la garnison du château qui consiste en samouraïs au service de l'empereur tels que ceux qui gardent la Route Impériale.

Cette accumulation de pouvoir militaire dans la province est une épine dans le pied du shikken Takenaka Okawa. Chimotoge est un foyer d'intrigues parce que c'est une forteresse impériale au milieu de la base du pouvoir du shikken. Ce que le shikken ne sait pas encore, mais peut trouver à son déplaisir, c’est qu’Ashigi Desugaki est aussi allié secrètement avec Takenaka Sugawara et pourrait utiliser ses troupes pour soutenir la cause de Sugawara.

B

Betsui Kando

samouraï , 52 ans.

Betsui Kando est le seigneur d'Iewara sur l'île de Kanshu. Il est le chef du clan Betsui, la plus puissante et la plus célèbre des familles du Peuple de l’Esprit du Bambou vivant dans la Forêt de Chijoshi. Ils sont violents et territoriaux, très nombreux et ont longtemps protégé leur terre des envahisseurs.

Le clan Betsui est resté indifférent à la politique de Kozakura bien que Hojo Todahiro habite en exil sur son territoire.

E

Ebusado

Kensai  assez âgé

Ebusado dirige l'école d’escrime (Light-Sparlkling-Water School), la plus difficile à intégrer et la plus hautement respectée de tout Kozakura. La célèbre école du maître kensai est située à Yoemura, sur l’île de Mikedono.

Egetsui

Sohei , chaotique neutre

Egetsui est le chef de l'armée sohei du Temple de Kansha-Ryu. Il est aussi un hengeyokai (crabe), bien que cela soit peu connu.

F

Futoro

sohei  entre deux âges malade.

Futuro est le vénérable du temple de Namikami. Localisé sur les pentes du mont Tokuyama dans province Yokozu, ce temple est l’un des plus vieux et des plus sacré des temples de Kozakura.

À cause de la place stratégique du mont Tokuyama à la jonction de quatre frontières provinciales, les propriétés riches de Namikami lui ont apporté une influence considérable dans la région, tandis que les sohei du temple réglèrent beaucoup de discussions de frontière.

G

Gamihara

prêtre Kanchai 

Haut prêtre Kanchai, l’un des trois temples principaux de Dojyu.

Genbudo

wu jen , un des plus puissants de Kozakura.

Le wu jen Genbudo est un résident controversé de Chimotoge. Son château est isolé derrière de grands murs. Peu sont admis à l’intérieur, pourtant les nobles voyagent d'aussi loin que Dojyu pour demander ses services. Genbudo est dissimulé par un écran quand il consulte ceux qui ont besoin de son aide, et n'a donc jamais été vu par personne à l'extérieur de son logis. Il n'a jamais quitté sa maison depuis qu’il est arrivé à Chimotoge il y a 60 ans, mais accomplit ses ordres magiques sur place ou à distance. Il y a une rumeur selon laquelle Genbudo serait en réalité le wu jen Goboro l'Estropié, qui a disparu après son duel avec Ch’u Tei Zao au sommet du mont Kazayama il y a plus de 200 ans.

Gobidamu

Samouraï , moine , 51 ans.

Gobidamu est moine au temple de Kanchai-ryu sur le Mont Ichi. Il y est connu sous le nom de Shoku, un homme de 51 ans tranquille aux goûts ascétiques. Il aime beaucoup la méditation et écrire de la poésie, mais dépense la plupart de son temps à influencer la politique du temple.

Il a obtenu le soutien du temple pour Takenka Sugawara, comme son fils, l'empereur retiré Gokammu, lui a demandé. Gobidamu ne quitte jamais le temple et n'a aucune envie de revenir à la vie du monde.

Gokammu

36 ans.

Gokammu est un homme svelte de taille moyenne. Âgé de 36 ans, il est ambitieux et intelligent et se rencontre seulement dans les cercles les plus hauts de Dojyu. Cette personnalité pleine de force et charismatique est implacable envers ceux qui l'offensent. Il place un grand intérêt dans les présages et les signes, n'entreprenant jamais un projet à moins que le temps soit  propice.

Gokammu complote pour restaurer le pouvoir du Bureau Impérial. Bien qu'il cultive une image de neutralité, il utilise ses rapports étendus pour intriguer contre les deux clans Takenaka et saper le pouvoir du gouvernement shogunal.

Gonijo

L'empereur Gonijo est petit pour son âge (15 ans) et n'est pas en bonne santé. Il rit rarement et participe peu aux amusements de la cour. Jusqu'ici célibataire et sans héritier, il aime les quêtes religieuses et les rituels majestueux que son titre exige de lui.

Gonijo montre peu d’intérêt dans les affaires d'état et a déjà indiqué qu'il se retirerait avec plaisir dans un temple s'il était autorisé à le faire.

H

Hanomoto Genji

Shukenja , loyal mauvais.

Hanomoto Genji est le chef du Temple de la Brume Rouge, secte secrète basée à Tenmei, au pied du volcan Daidake.

Il y a trois cents ans, les partisans d'une secte bannie de l'École Konjo ont trouvé refuge dans l’île de Tenmei et s’installèrent sur les plaines au pied du volcan Daidake. Ils vivent là, replié du monde, pratiquant les rites anormaux et les cérémonies pour lesquelles ils ont été bannis de Shinkoku.

Ces shukenja et leurs partisans habitent  aujourd'hui dans un village caché dans le labyrinthe de geysers et fumerolles à la base du Daidake. Le Temple de la Brume Rouge est le centre de leur adoration et de leurs activités de communautaires qui incluent des sacrifices vivants au monde élémentaire et aux esprits du feu du volcan.

Ceux qui s’aventurent dans le territoire de la Brume Rouge reviennent rarement pour en parler. Les shukenja de ce culte se hasardent parfois dans d'autres parties de Tenmei, en recrutant des fidèles pour leurs croyances. Ils sont connus pour avoir une attache plus proche aux esprits du monde que la plupart des sectes. Ils prêtent quelquefois leurs services aux seigneurs qui récompensent le temple avec de la nourriture, de la terre ou de l'argent.

Le shugodai de la province Tenmei, Suzuki Motosune, est presque un converti de la Brume Rouge. Il discute souvent avec Hanomoto et est facilement influencé par lui.

Higemoto 

samouraï  loyal-mauvais

Le bandit Higemoto de la Forêt de Minodati, au sud de la ville de Sudaiko, est un ronin, samouraï sans maître, qui a recruté d’autres ronin à sa cause. Il a plus de 100 partisans et est aidé par le wu jen () Katohara et le moine () Nogori.

Honda Chimoshi

samouraï .

Honda Chimoshi est le gouverneur provincial de la province Shizume et gouverne depuis Fukama, l’ancienne capitale impériale.

Hojo Haru

30 ans.

Haru est une femme attirante avec un esprit calculateur et un penchant pour le pouvoir. Elle est la fille de Takenaka Okawa et a été donnée en mariage à l'âge de 12 ans à Hojo Todahiro. Cette union a rattaché le clan Takenaka au shogunat, une place d'influence appréciée par Haru.
Depuis l’exil de son mari, elle a guidé avec soin les actions du jeune shogun, son fils Kawabuko, mettant en avant les intérêts de sa famille. Elle ne souhaite pas le retour de Todahiro à Kozakura, car elle devrait alors abandonner beaucoup du pouvoir qu’elle détient maintenant s'il revenait.

Haru a pris pour amant le veuf Yamashita Yoichi, le Administrateur Principal du shogun, gagnant son soutien pour garder son père au pouvoir en tant que shikken. Haru est une intrigante consommée et engage quelquefois des individus pour entreprendre une action contre le clan Takenaka du nord-ouest. Elle habite à Gifu dans les appartements du shogun.

Hojo Kagohige

samouraï 

Hojo Kagohige est le superviseur de la fonderie impériale sur l’île de Mikedono. Situé sur une colline surplombant le port de Nokohama, la fonderie impériale est le terminus de la route venant des mines d’argent de l’île. La plus grande concentration de minerai d’argent de Kozakura se trouve sur l’île de Mikedono et la plupart des pièces de monnaie impériale sont donc fabriquées dans cette fonderie. Cette véritable forteresse est gardée par une armée de près d’un millier d’hommes servant également de marins sur les bateaux transportant les précieuses pièces de monnaie pour les protéger des wako pendant la traversée jusqu’à Dojyu, tous étant sous le commandement d’Hojo Kagohige.

Hojo Kamuri

samouraï , moine , 54 ans.

Kamuri est l'arrière-grand-père du shogun actuel. Abandonnant le titre de shogun à son fils lorsqu’il put assumer la fonction, Kamuri s'est retiré et est devenu le moine connu sous le nom de Bentori, au temple de Namikami dans le nord.

Il est respecté par les célèbres sohei de ce temple à cause de sa formation militaire et de son haut rang, et il a pris en charge les sohei qui étaient pratiquement sans chef depuis que Futoro, le patriarche du temple, a été sérieusement blessé il y a deux ans. Les sohei de Namikami ont depuis persuadé  beaucoup de samouraï dans les provinces du nord d’être derrière la succession de Hojo Kawabuko au poste de shogun.

Bentori est grand et musclé, un samouraï accompli admiré surtout pour sa prouesse au tir à l'arc. Il n'est cependant pas possible qu'il soit reconnu comme n'importe quoi d'autre qu'un moine ou un sohei pour quiconque est peu familier avec lui. Il peut être rencontré, accompagné d’un autre sohei de Namikami, dans chacune des provinces autour du temple.

Hojo Kawabuko 

Samouraï , 17 ans.

Hojo Kawabuko est un fier et déterminé jeune homme de 17 ans. Il est cynique pour son jeune âge, déjà habile aux mensonges et aux subterfuges, et trop confiant dans ses capacités de combattant. Kawabuko est confiné à Gifu sous les yeux vigilants de sa mère Hojo Haru et du shikken, son grand-père Takenaka Okawa.

Il sait qu’il est destiné à une retraite précoce ou à une mort soudaine mais ne souhaite aucun de ces deux sorts. Ses alliés sont ceux avec des rapports forts au clan Hojo, et ceux qui ont été blessés par les Takenaka après la Guerre Hojo. Le shogun et ses alliés attendent un moment approprié pour bouger contre les Takenaka.

Kawabuko se rencontré dans les cercles officiels de Gifu, ou au shogunat proche de la ville. De temps en temps, il se glisse incognito loin de ses gardiens et voyage autour de Gifu pour rencontrer des alliés qui conspirent contre le shikken.

Hojo Todahiro 

Samouraï .

Avec l'accord tacite du Seigneur Betsui Kando, Hojo Todahiro habite à Iewara sur l’île de Kanshu, avec plusieurs centaines de ses partisans et les samouraïs qui ont fui avec lui dans l’exil après la Guerre Hojo. Il complote pour regagner sa place comme shogun et chasser le clan Takenaka du pouvoir.

Parmi ceux qui l'ont supporté dans la guerre était les clans Tanomitsu, Kashigawa, Oezuki, Todo, Mashikuni et Yamabe. De ceux-ci, les Kashigawa et Tanomitsu tenaient traditionnellement de hauts postes dans le bakufu, mais même ces honneurs n'ont offert aucune protection après leur défaite. Le clan Tanomitsu, autrefois le plus puissant soutien du shogun, a souffert le plus. Leurs chefs ont été exécutés, leurs familles ont été exterminées, et la plupart de leurs terres confisquées ou brûlées. Ceux qui ont survécu ont fui dans leur shoen dans les provinces éloignées ou ont accompagné Hojo Todahiro dans l’exil sur l'île de Kanshu. Le clan Kashigawa est un vassal d’Hojo, la plupart de ces nobles ont joint Todahiro quand il est allé à Kanshu. D'autres loyalistes ont été dépouillés de leurs propriétés et avantages fiscaux par le shikken et se sont retirés dans leurs propriétés provinciales. Le clan Mashikuni est maintenant allié avec Takenaka Sugawara, du clan Takenaka du nord-ouest. Mashikuni Kakuji, le précédent shugo-daimyo de la province Sudai et allié des Hojo, a abandonné l’idée de voir Todahiro devenir shogun. Il ira jusqu’au bout pour venger la confiscation des propriétés de son clan par le shikken, même si cela veut dire supporter un Takenaka.

I

Igi Tajima

samouraï, 55 ans

Igi Tajima est le Mokudai (Gouverneur Adjoint) de la province Miyama. La famille Igi est une branche de la lignée Tsu. Originairement une famille guerrière des provinces, les Igi ont réussi un mariage favorable d'un fils à une fille de la famille Tsu. L'arrangement a fonctionné à l'avantage des deux. Les Tsu ont gagné le pouvoir militaire tandis que les Igi ont gagné la respectabilité.

La place de mokudai, gouverneur adjoint de Miyama, a été donnée à Igi Tajima. Il habite dans la province. Officiellement ses devoirs sont de diriger le gouvernement civil de la province, en particulier les terres publiques. Cependant, la plupart de ces fonctions ont été usurpées par le shugo-daimyo.

Toutefois, le mokudai conserve assez de pouvoir pour que les shugo-daimyo doivent le consulter sur quelques affaires. En échange de son travail, le mokudai reçoit une partie des impôts de la province. Igi Tajima est bien informé du pouvoir déclinant de sa position et du pouvoir croissant du shugo-daimyo. Il n'a pas d'illusions au sujet du résultat possible de toute lutte entre lui et le shugo-daimyo.

Par conséquent, il travaille pour se rassembler autant de pouvoir que possible, sous la forme de terre et de partisans. Avec le temps, il s’est préparé à défier toute autorité et à s’établir comme un daimyo puissant dans son propre droit. L'ambition a rendu Igi Tajima rusé, vénal, hypocrite et corrompu. Extérieurement il est très agréable et digne de confiance. Intérieurement, il fera n'importe quoi pour atteindre ses buts.

J

Joyui

barbare  chaotique neutre.

Le chef barbare Joyui est le seigneur de Shizumi, sur l’île de Ryuten et a plus de contact avec les étrangers que la plupart de ses congénères.

Les habitants de Ryuten sont principalement des barbares, avec une vie rude et tribale et leur propre petite culture. Ils entretiennent des relations commerciales avec les korobokuru du nord de Tenmei pour les métaux qui y sont extraits. Leur maroquinerie est estimée et rapporte un bon prix comme article commercial.

K

Kajume

prêtre Toro-dai 

Hauts prêtre Toro-dai, l’un des trois temples principaux de Dojyu.

Kamo Arahito

kensai  neutre loyal.

Le kensai du Peuple de l’Esprit de la Mer Kamo Arahito est bien connu dans la province Toyaki.

Il a confié une fois à une amante qu'il y avait une vaste ville submergée qui s'étend sous la mer et dans des cavernes sous la côte de Shinkoku. Le Seigneur de la Mer y demeure quelquefois et c'est l’endroit où ses domestiques se reposent et s’occupent des affaires du monde sous-marin. Elle est bien gardée et contient de fabuleuses richesses, des tributs payés au Seigneur de la Mer.

Katsuhara Omitsu

Samouraï , 35 ans.

Omitsu fait partie du Peuple de l’Esprit du Bambou, habitant principalement dans les régions très boisées de Kozakura. Le clan Katsuhara est probablement le plus connu d’entre eux, après avoir étendu son influence dans la province Dosaki. Les gens de l'esprit du bambou plus isolés sont trouvés dans les districts de montagne. Des gens de l'esprit du bambou de Kozakuran, beaucoup sont forestiers célèbres, guides, chasseurs et scouts.

Omitsu est mince, a la peau claire, et est apparenté aux esprits de la nature d'un bosquet de bambou dans les profondeurs de la Forêt de Waturi près de Renkyu. Jeune et ambitieux, il est aussi intelligent et populaire que doué dans l'art de négociation et du bluff, et est un stratège respecté.

En tant que shugo-daimyo de la province Dosaki, Omitsu surveille la construction des chantiers navals impériaux à Renkyu, le renforcement de la marine impériale, et l'exploitation contrôlée de la Forêt Waturi. Katsuhara Omitsu peut être rencontré n'importe où dans la province Dosaki ou dans les provinces avoisinantes, mais est le plus souvent à Renkyu ou dans la Forêt Waturi.

Le chef du conseil gouvernant de Renkyu est Rokuso Gohei, maître de la guilde des chantiers navals des bateaux de pêche.

Konishi Ieyasu

Bushi , ninja , 63 ans.

Ieyasu est un vieillard amical, sociable et d'apparence indéfinissable, avec un esprit aiguisé pour les affaires. Ses jours d’aventures sont derrière lui, mais Ieyasu planifie et surveille personnellement les tâches assignées les plus sensibles entreprises par ses ninja. Sa plus jeune fille, Seichi, surveille les autres affaires de cette famille de ninjas.

Dans la vie ordinaire Ieyasu se fait passer pour un bushi nommé Kumorigawa Ieyasu qui s'est retiré du service d’un seigneur korobokuru dans la lointaine province de Haso. Ces liens supposés aux korobokuru permettent à la famille ninja de maintenir une position de neutralité dans la politique locale et assure que les bushi de meilleure éducation fassent peu attention à leurs affaires. Ieyasu vit dans le château de la famille Kumorigawa à Dojyu, avec beaucoup de ninjas Konishi qui se font également passer pour des bushi.

Il est le plus souvent contacté en tant que Kumorigawa Ieyasu à Dojyu ou Gifu, mais peut être rencontré n'importe où dans Kozakura si sa présence est exigée pour organiser ou surveiller une tâche assignée. Les caractères qui emploient des services de ninjas rencontreront Ieyasu seulement sur les affaires les plus sensibles.

Konishi Seichi

wu jen , ninja , 34 ans.

Seichi est une femme belle, mince et élancée, souvent prise pour une femme de noble ou une courtisane. Elle est soigneuse au sujet de son apparence qui dément sa compétence de wu jen. Encore moins apparente est son autorité en tant que lieutenant de son père Konishi Ieyasu chargé de la plupart des activités de la famille ninja. Elle est impitoyable, autoritaire, et a un côté sadique  qui ressort lorsqu’elle interroge des victimes.

Sous l‘identité de Kumorigawa Seichi, elle travaille parfois comme wu jen à Dojyu où il y a beaucoup de demande pour les services magiques. Elle fait partie du peu de wu jen qui connaissent l’existence de la Société du Paon Iridescent, bien qu'elle n’en soit pas membre (la Société est ignorante de sa connaissance, gagnée à travers des espions ninja Konishi, et essaierait de la tuer s'ils savaient cela.

Cependant, Seichi réside le plus souvent au château Kumorigawa. Elle peut être rencontrée ailleurs dans Kozakura quand une mission difficile exige ses compétences.

M

Maatsuki

wu jen , Hengeyokai femelle (renard), 22 ans.

Morose et méchante, Maatsuki est membre de la Société du Paon Iridescent à Dojyu. Elle est aussi praticienne errante de magie, et ses voyages la portent loin de la capitale. Elle peut chercher à se joindre une aventure pour passer le temps, mais trahira facilement ses compagnons si elle voit une chance de créer des ravages conformes aux intérêts de la Société. Elle essaierait certainement de recruter un personnage wu jen mauvais pour joindre la Société et le tuerait si l'offre était refusée.

Mashikuni Kakuji

samouraï , 55 ans.

Kakuji est le chef du clan Mashikuni. Il est un homme robuste, irritable soumis à grandes rages et à la détermination inflexible. Kakuji était autrefois shugo-daimyo de Sudai, la riche province dans laquelle la capitale et la Plaine Dai sont localisées. Il a soutenu Hojo Todahiro dans la guerre Hojo, et a été dépouillé de son poste et de ses terres quand Takenaka Okawa est devenu shikken.

Après que son clan fût déchu du pouvoir, Kakuji a abandonné l’idée de voir Todahiro devenir shogun et s’est retiré dans ses propriétés dans la province Gizan. Il déteste le shikken et est déterminé à venger la perte de pouvoir de son clan en renversant Takenaka Okawa. À cette fin, il a secrètement allié le clan Mashikuni avec la famille Takenaka du nord-ouest, soutenant Takenaka Sugawara. Kakuji favorise ouvertement la guerre, et recrute secrètement des bushi et des samouraïs à sa cause.

Matsuhita Kinnori

Au-dessous du kanrei Yamashita Yoichi, le poste le plus important est celui de chef du Bureau des Samouraïs (shoshi), actuellement occupé par Matsuhita Kinnori, le chef du clan Matsushita. Le shoshi est responsable de l'organisation militaire, de la discipline et de la protection policière, et commande également la garde du shogun dans Gifu. Le shoshi est nommé habituellement parmi une de quatre familles loyales au shogun. Depuis la fin de la Guerre Hojo, la composition de ces vassaux loyaux a changé. Les nouveaux clans vassaux considérés dignes d’obtenir le poste de shoshi sont les clans Matsuhita, Sato, Tokushime et Akiyama.

Mitsubo

Nonne 

La nonne Mitsubo est une vieille femme qui a fondé la secte occupant le Temple de la Cascade Gelée et  le petit monastère proche dont les membres s’occupent du temple, cachés au-dessus de la ligne de neige du mont Kojiyama, au centre de la province Takako.

Le monastère est une série de cavernes naturelles habitée par les moines et les religieuses. Cette petite secte accepte de nouveaux membres qui soit assez tenace pour  trouver le temple caché et endurer le froid permanent à cette altitude.

Les membres de cet ordre maîtrisent une technique d’arts martiaux exceptionnelle, appelée le style de l'Ombre de la Glace, qui garde le combattant près du sol et mêle balayages de jambes et combat au sol. C'est un style difficile à contrer avec les formes d’arts martiaux traditionnelles et qui est particulièrement efficace pour combattre sur un sol instable, dans la neige ou sur la glace.

Le Temple de Cascade Gelée est extrêmement difficile et dangereux à découvrir et même la plupart des ermites de Kojiyama sont ignorent son existence.

Motsegai

shukenja 

L'abbé Motsegai est le dirigeant du temple de Kansha-Ryu.
Il est un membre du clan Ikeda et a des alliances fortes avec la noblesse de la cour. En effet, les membres de la famille impériale se retirent traditionnellement dans ce temple s'ils choisissent de prendre une vie monacale, comme c’est le cas du moine Shoku (l'Empereur Retraité Gobidamu) qui vit maintenant au temple.

N

Niduro

prêtre Konjo 

Hauts prêtre Konjo, l’un des trois temples principaux de Dojyu.

Niwa Hirotada

38 ans

Niwa Hirotada est le shugo-daimyo de la province Miyama. Nommé par le shikken Takenaka Okawa en récompense de son assistance dans la lutte contre Hojo Todahiro, Niwa est un soutien loyal de la cause Takenaka. Lui et sa famille ont été alliés aux Takenaka depuis plusieurs décennies.

Niwa est un petit homme vigoureux, d'intelligence aiguisée et à l’esprit rusé. Il est habituellement direct et honnête, bien qu'il révèle rarement des détails inutiles dans la conversation. Il est extraordinairement patient et a développé une grande compétence pour les affaires. Bien qu’inquiété des effets immédiats de ses actions, son but principal est de manœuvrer pour conforter sa famille dans une position dominante. À cette fin, il construit une base de pouvoir dans la province à partir de la capitale, Tamanokuni. Il voit que les factions de la cour et du bakufu (shogunat) se détruisent lentement les unes les autres. Le temps viendra bientôt où il devra gouverner la province de Miyama sans assistance extérieure.

Il est marié et tout à fait dévoué à son fils de huit ans, Yukiie. Sa femme, la fille de Takenaka Sugawara, attend également un autre enfant. Sa loyauté au chef de la famille Takenaka et le rapport de sa femme à Takenaka Sugawara place Niwa dans une place politique difficile. Actuellement, il essaie de rester neutre dans toutes les rivalités de familles.

Niwa Itzusune

samouraï 

Niwa Itzusune est l’Amiral de la Marine Imperiale.

O

Obuno Yoshigi

wu jen  neutre mauvais

Obuno Yoshigi est le Grand Maître secret de la Société du Paon Iridescent, et est aussi le conseiller de Takegai Uezami, le chef du Conseil d'État. Comme la plupart des plus hauts membres de la Société, il vit à Dojyu.

Bien que la plupart des wu jen mènent des existences solitaires, beaucoup sont au service aux maîtres et quelques-uns travaillent pour l’argent. Parce qu’un grand nombre de wu jen sont rassemblés pour ces raisons à Dojyu, quelques-uns des mal intentionnés se sont finalement regroupés dans la très secrète Société du Paon Irridescent. La Société règle des entraînements magiques parmi ses membres et offre formation, protection et aide aux membres dans le besoin d’une telle assistance. Parce qu'un tel groupe de wu jen qui agit de concert peut être très puissant, l'existence du groupe est gardée secrète : ignorant de la Société, les seigneurs samouraï ne peuvent pas sentir que leur pouvoir est menacé. La Société a des signes de reconnaissance secrets, des épreuves dangereuses pour les futurs initiés, et est organisée en petites cellules autonomes.

En temps de guerre, les services de wu jen sont très demandés, et il y a de grandes occasions de récompenses personnelles dans le bouleversement d’un conflit. Reconnaissant ceci, la Société soutient le retour de Hojo Todahiro à Kozakura, depuis qu'ils voient ceci comme la voie la plus rapide pour ouvrir la guerre. En attendant, la Société fait ce qu'elle peut pour encourager la première manifestation de conflit, chaque jen wu travaillant indépendamment pour créer le chaos. Par exemple, un membre de la Société peut faire pourrir la récolte des rizières d'un clan en laissant des « preuves » qu'un clan rival l'a fait. Quelques wu jen ont même assassiné des seigneurs samouraï ou leurs parents, laissant le clan supposer que c'était le travail d'une famille ennemie.

Ono Geku

Yakuza .

Ono Geku est le chef du gang de yakuzas de la Jonque Brûlante, basé à Odako et spécialisé dans la fabrication de costumes et de documents administratifs, et dans la fourniture de ceux-ci aux contrebandiers qui souhaitent faire paraître leurs cargaisons légitimes. Ceux qui refusent leurs services, souhaitant tenter leur chance en subtilisant quelque chose devant les autorités de port, peuvent découvrir amèrement pourquoi les yakuzas sont appelés le gang de la Jonque Brûlante.

Onoye

Moine , hengeyokai

Parmi les hengeyokai qui se sont distingués dans les cercles humains est le reclus Onoye, l'hengeyokai (singe) qui a créé la forme d'art martial appelée le Style du Singe. Il peut se rencontrer dans les provinces au sud-ouest de l’île de Shinkoku.

P

Pan Chu

bushi , 40 ans.

Pan Chu est le meilleur des amiraux wako, un excellent commandant qui capture les vaisseaux marchands avec une efficacité impitoyable et évite toutes les tentatives de l'attraper. Pan Chu ne prend pas de prisonniers et sauve seulement les vaisseaux captifs qui ont un but dans la guerre. Il est le pirate le plus détesté et craignait dans les eaux de Kozakura. Il est né à Kozakura, mais originaire de Shou Lung, et fait voiles avec un équipage wako hétéroclite de pirates de Kozakura, Wa et Shou Lung.

La Lily D'or est la célèbre jonque de guerre wako du capitaine Pan Chu. La jonque est un bon vaisseau selon les standards de Kozakura, et est habituellement accompagnée par un ou deux bateaux du pirate de moindre gabarit, dominant les vaisseaux marchands par des tactiques habiles. L'équipage de la Lily D'or inclut un wu jen responsable du contrôle du temps et qui aide pendant les combats. Le bateau est protégé avec les enchantements qui l’empêchent de finir échoué ou de brûler pendant qu'il est à flot.

La Lily D'or, la jonque wako du capitaine Pan Chu, fait régulièrement escale à Yoetsu, sur l’île de Kabudono.

R

Rokuso Gohei

Rokuso Gohei est le chef du conseil gouvernant de Renkyu, et le grand maître de la guilde des chantiers navals des bateaux de pêche.

S

Sanitobi

Wu jen

Le wu jen Sanitobi a reçu l’illumination en étudiant les chemins ésotériques de l’école Konjo. En conséquence il a gagné des perspicacités exceptionnelles dans les mécanismes de la magie. Se spécialisant dans magie de l'eau et modifications, Sanitobi a couru l’aventure pendant bien des années et avant de se retirer dans le petit temple et l'école construits dans Renkyu.

Les étudiants de l'école du Temple du Dragon de la Rivière appliquent les enseignements de Konjo à l’apprentissage de la magie. Ces wu jen sont célèbres pour leur magie cérémoniale compliquée et ses résultats spectaculaires.

Sato Kitashi

Samouraï  neutre bon.

La peu conventionnelle dame samouraï Sato Kitashi, est shugodai de la province Hoichi. Elle est célibataire et la seule héritière de son père, le seigneur Sato Mikio, shugo-daimyo de la province.

Kitashi a passé sa jeunesse comme un aventurier errant autour du mont Satoyama et sait bien son terrain aussi bien voire mieux que la plupart de ses rivaux. Les seuls adversaires qui ont éludé ses efforts de les détruire sont des malfaiteurs kalau qui attaquent les villages humains, puis disparaissent en haut dans les hauteurs froides de Satoyama. Alors qu’elle traquait les malfaiteurs, Kitashi s’est liée d’amitié avec le li lung (dragon de terre) de la montagne. Elle prétend qu’il y a plusieurs tanières de dragons et de cavernes cachées dans les pentes boisées de la montagne. Les dragons pourraient se révéler être des alliés utiles à la famille Sato.

Sato Mikio

samouraï

Shugo-daimyo de la province Hoichi et chef du clan Sato, soutenant fermement Takenaka Okawa, il est le père de la peu conventionnelle dame samouraï Sato Kitashi, la shugodai de la province.

Depuis que son clan est fermement allié avec le shikken Takenaka Okawa, des troubles se préparent entre le Château Sato et l'armée sohei du Temple Namikami dans la province Yokozu. Le Temple de Namikami soutient la succession d’Hojo Kawabuko et a des alliés parmi les samouraïs du nord. Il est possible que la province Takako qui se trouve entre les deux factions soit le champ de bataille si la guerre éclate.

Suzuki Motosune

Samouraï  d'alignement neutre

Suzuki Motosune est le shugo-daimyo de la province Tenmei et siège à Yoshida, la capitale de l’île.
Suzuki Motosune est presque un converti de la Brume Rouge, une secte secrète basée au pied du volcan Daidake. Il discute souvent avec Hanomoto Genji et est facilement influencé par lui.

T

Takegai Uezami

Takegai Uezami est le chef du Conseil d'État et le chef de clan de la famille Takegai.

Takegai Yodori

shukenja , 28 ans.

Yodori est un shukenja indépendant de tout temple, bien qu'il soit un suivant d'un des Huit Millions de Dieux. Il est ambitieux, énergique et au maintien sérieux.

Violemment loyal à son clan, il fait office d'un guide pour les messages secrets entre Takegai Uezami (chef du conseil d'état) et les alliés de sa famille. Ses messages sont toujours mémorisés et aucune copie écrite d'eux n’existe. Il porte bloc d’or et d'ivoire portant le sceau d'Uezami qui prouve l’autorité de Yodori comme messager de confiance.

Yodori est digne de confiance, courageux et fiable et a même porté des messages à l’exilé Hojo Todahiro. Il peut être rencontré n'importe où dans Kozakura essayant de délivrer un message. Il peut enrôler des personnages pour l’aider accomplir sa mission.

Takenaka Motofune

samouraï  assez âgé

Takenaka Motofune est allié avec les parents du shikken, les Takenaka du sud-ouest. Shugo-daimyo de la province Naredo, il reçoit des pots-de-vin du commerce de la soie, monopolisé par une seule guilde basée à Jitogawa.

Takenaka Okawa

samouraï , 43 ans.

Okawa est le grand-père du shogun Hojo Kawabuko. Il est réservé et distant, manipulateur et ambitieux. À 43 ans, il est un administrateur convenable, et un chef militaire juste mais banal. L'art de la diplomatie et de la réconciliation n'a jamais été un point fort chez Okawa, et cela a réduit son efficacité en tant que shikken.

Okawa voit son demi-frère Sugawara comme étant jaloux de sa position d'autorité, et la convoitant pour lui-même. Il est déchiré entre le besoin de garder le clan Takenaka uni, et la frustration due aux efforts continus de Sugawara pour saper son pouvoir.

Le shikken peut être rencontré dans et autour de Gifu, ou sur les terres Takenaka dans les provinces du sud-ouest.

Takenaka Sugawara

samouraï , 48 ans.

Âgé de 48 ans, Sugawara est lent à se mettre en colère et ne combat pas sans une raison valable. Mais une fois qu'il a décidé d’agir, il agit rapidement et de façon décisive. Sa compétence comme combattant, chef militaire et personnalité dominante a contribué à faire de lui un chef très populaire.

Pour le moment, Sugawara ne fait rien de patent contre son demi-frère, le shikken Takenaka Okawa. Il attend son heure sur ses propriétés dans la province Iwari, pendant que ses vassaux intriguent et recrutent des alliés pour sa cause. Il peut être rencontré dans les provinces Takenaka du nord-ouest.

Tsu Gonsuke

mâle, 42 ans

Tsu Gonsuke est le Kokushu (Gouverneur Provincial) de la province Miyama. La famille Tsu a une longue histoire de participation dans les affaires impériales. En effet, les ancêtres de Tsu Gonsuke étaient un des soutiens originaux de la cause impériale. Depuis que ce temps, la famille a joué de malchance, en perdant sa position proéminente dans les faveurs impériales au profit de familles plus vigoureuses. Pendant ce déclin, la famille a été forcée de concentrer son attention sur les affaires provinciales, beaucoup à son avantage ultime.

Pendant que d'autres familles nobles ont fléchi progressivement et se sont écroulées, les Tsu ont fortifié leur puissance militaire et leur influence politique dans les provinces rudes. Tsu Gonsuke, comme tout kokushu, passe presque tout son temps dans la capitale. Le gouvernement réel de la province est manié par le mokudai (l'adjoint de gouverneur) au rusudokoro (bureau provincial du gouverneur). Ce bureau est localisé à Tamanokuni dans la province Miyama.

Miyama est une province donnée en cadeau par l‘empereur retiré. Il peut donner le poste de gouverneur de Miyama à qui il désire, normalement comme une récompense pour un service. La position requiert très peu de devoirs et permet au kokushu de rassembler un salaire de riz sur les impôts de la province. Actuellement la place est tenue par la famille Tsu. Cette famille est neutre dans la lutte de pouvoir en voie de développement dans la capitale. L'empereur retraité courtise la famille Tsu et construit une base du pouvoir dans Miyama: Tsu Gonsuke, chef d'une des plus grandes familles nobles, est un homme particulièrement bourru, peu doué pour les travaux artistiques. Une arthrite extrême fait peu pour éclaircir sa personnalité.

U

Ueyanbo

korobokuru, bushi  entre deux âges neutre loyal.

Sur l’île de Tenmei, le chef Ueyanbo et son peuple korobokuru contrôle de grandes portions des montagnes dans le nord de la Chaîne Gosuki. Ils vivent de la terre, et creusent des mines de cuivre, d’étain, et un peu d’argent. Les métaux sont échangés contre des marchandises de fabrication humaine, mais autrement les korobokuru de Tenmei restent entre eux.

Uji Naraji

bushi , ninja , 31 ans.

Naraji est vif d'esprit et persuasif, un dépensier qui quelquefois s'adonne à trop d'égard (bien que jamais quand il est sur un travail). Il semble plus jeune que son âge et profite de ceci pour effectuer des déguisements.

Naraji est normalement déguisé en un marchand ambulant chevauchant un âne, mais peut aussi être rencontré comme un ermite de montagne ou un bushi sans maître.

Naraji prend ses ordres directement du chef de la famille ninja Uji à Gifu. Ces jours-ci, sa tâche est principalement d’espionner les vassaux de Takenaka Okawa. Il assassine quelquefois les samouraïs qui menacent de devenir trop bien organisés militairement. Naraji peut être rencontré n'importe où dans le pays, mais voyage le plus souvent entre Gifu et les provinces du nord.

W

Watagawa Takeshiro

yakuza 

Watagawa Takeshiro est un  yakuza originaire de Wa. Il dirige le gang du Nuage Sombre, un groupe de yakuzas ambitieux basé à Gifu qui s’occupe en faisant du chantage à des membres du gouvernement. Il peut être contacté par une demande discrète au bureau des messages dans le Château Hojo.

Watanabe Okaji

ninja 

Watanabe Okaji est un saltimbanque de la troupe Noh Impériale de Fukama, considérée comme la meilleure de tout Kozakura. Ils voyagent fréquemment, ce qui en fait une bonne couverture pour le vrai travail de l’artiste vedette Watanabe Okaji. Okaji est en fait un espion au service de l'empereur, avec des liens avec les ninjas Konishi.

Watanabe Subero

samouraï  neutre loyal.

Watanabe Subero est le shugo-daimyo de l’île de Taibojima, et le chef du clan Watanabe. 
La plupart des samouraïs présents sur Taibojima ont servi sur des vaisseaux de guerre sous le commandement de Takenaka Sugawara pendant la Guerre Hojo. Ils sont personnellement loyaux à la cause de Sugawara, bien qu'ils soient maintenant sous les ordres du shikken Takenaka Okawa. Si une guerre devait éclater entre les factions Takenaka, ils supporteront Sugawara.

Watanabe Subero craint que cette intention puisse être repérée, et pour cette raison est soupçonneux de tous les étrangers qui croisent le chemin de ses samouraïs sur Taibojima. Watanabe a restreint les mouvements des étrangers sur l'île, exige qu'ils portent des laissez-passer, et les garde sous surveillance constante.

Wetuji

kensai , hengeyokai

Wetuji, une hengeyokai (chat) femelle, kensai de renommée qui utilise le naginata est parmi les hengeyokai qui se sont distingués dans les cercles humains. Elle parcourt la campagne à la recherche d'aventure.

Y

Yamashita Yoichi

Yamashita Yoichi est le kanrei (administrateur principal) actuel, un vassal de Hojo Kawabuko, avec les liens forts à la famille du régent Takenaka Okawa. Il est le chef du clan Yamashita.

Yosuki 

wu jen , âge mûr mais indéfini.

L’île de Matsujima est le refuge de la wu jen Yosuki. Elle n’est alliée à aucune cause ou faction, et opère uniquement selon son bon vouloir.

Les villageois la soignent dans sa maison isolée, apportent sa nourriture et ont juré de ne pas parler d'elle aux étrangers. En échange, elle les protège des wako et des plus mauvaises tempêtes. La maison de Yosuki n'existe pas tout à fait sur le plan matériel, et elle sait beaucoup de science mystérieuse spécialisée. Quelques wu jen viennent parfois pour étudier avec elle.

Sources
Kara-Tur The Eastern Realms, Boxed set TSR, 1988.
Oriental Adventures OA1 : Swords of the Daimyo de David "Zeb" Cook TSR, 1986.
Oriental Adventures OA2 : Night of the Seven Swords de Pickens, Cook, Swan, Carmien & Ritchie TSR, 1986.
Monstrous Compendium, Kara-Tur Appendix, de Rick Swan, TSR, 1990.